Annemieke Kiesel – allenatrice di calcio ed ex calciatrice olandese
 Brianna Kiesel – cestista statunitense
 Robert Kiesel – velocista statunitense